Cet article présente les épisodes de la série télévisée d'animation Dofus : Aux trésors de Kerubim.

Épisode 1 : Kerubim

Épisode 2 : Le blues de Luis

Épisode 3 : Chasse à Truche

Épisode 4 : Le sablier infernal

Épisode 5 : Bienvenue chez l'Yech'ti

Épisode 6 : Danse contre les Mulous

Épisode 7 : Bash Squale

Épisode 8 : La Chichala du Pandawa

Épisode 9 : La légendaire Likrône

Épisode 10 : L'art vivant de Vax

Épisode 11 : L'Araknacoiffe velue

Épisode 12 : Le Grand Glucid

Épisode 13 : Un diamant pour Ruby

Épisode 14 : Koalak couac

Épisode 15 : Keke Rikiki

Épisode 16 : A l'ouest d'Astrub

Épisode 17 : Rage de dent

Épisode 18 : Le Pyrofuego

Épisode 19 : Le jugement des Douze

Épisode 20 : Mon pote Bashi

Épisode 21 : Un Chacha dans la Lune

Épisode 22 : La Pulotte géante

Épisode 23 : Comme un Pichon dans l'eau

Épisode 24 : Arnaques, Crimes et Tentacules

Épisode 25 : SOS aventures

Épisode 26 : Mystère et boule de poils

Épisode 27 : Ecaflip City 1

Épisode 28 : Ecaflip City 2

Épisode 29 : Ecaflip City 3

Épisode 30 : Bonta Folie's

Épisode 31 : La pause

Épisode 32 : Une vie de Pupuce

Épisode 33 : La fontaine de Noffoub

Épisode 34 : Clics claques

Épisode 35 : La panoplie bouftou

Épisode 36 : La ceinture Ding-Dong

Épisode 37 : Les justiciers de Chacharme

Épisode 38 : Dragodingues

Épisode 39 : Le Tulamour

Épisode 40 : Point de départ

Épisode 41 : L'épée neuf Queues

Épisode 42 : Le procès

Épisode 43 : Le mélangeur de rêves

Épisode 44 : Mon Papycha le brocanteur

Épisode 45 : Les justiciers de Chacharme 2

Épisode 46 : La fièvre de l'hacienda

Épisode 47 : Indie

Épisode 48 : Jeu de rôle

Épisode 49 : La Gelévision

Épisode 50 : Charme fatale

Épisode 51 : Piège à grande chaleur

Épisode 52 : Au revoir 

Dofus Aux tresors de Kerubim
Série télévisée Ankama
Épisode de série adaptée d'un jeu vidéo